

Arte
 Bene – singolo di Gemitaiz del 2015

Diritto 
 Bene – in diritto, qualsiasi entità materiale o immateriale, giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata

Economia 
 Bene – in economia, qualsiasi oggetto che risponde ai requisiti di utilità, materialità, limitatezza e accessibilità

Filosofia 
 Bene – concetto filosofico

Geografia
 Bene Lario – comune italiano in provincia di Como
 Bene Vagienna – comune italiano in provincia di Cuneo

Letteratura
 Bene! - poema di Vladimir Majakovskij
 Bene Gesserit – Sorellanza (associazione femminile) dell'universo di Dune creato da Frank Herbert
 Bene Tleilax – Organizzazione segreta dedita all'ingegneria genetica dell'universo di Dune creato da Frank Herbert

Persone
 Bene – cognome italiano
 Carmelo Bene – attore, drammaturgo e regista italiano
 Ferenc Bene – allenatore di calcio e calciatore ungherese